Абрю́шино — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 8 км к юго-западу от села Карамышево и в 21 км к востоку от центра города Пскова.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района